Ла Лагуна има више значења:

 Ла Лагуна, Гранха (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Лагуна (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Лагуна, Ранчо (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Лагуна (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Лагуна, Ехидо Дистрито Федерал (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Лагуна (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Лагуна, Лоте 31 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Лагуна, Лоте 52 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Лагуна, Лоте 55 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Лагуна (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Лагуна (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Лагуна (Тенабо), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Лагуна (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Лагуна, Лос Ранчитос Дос (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Лагуна (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Лагуна, Абрам Хименез (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Лагуна (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Лагуна (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Лагуна (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лагуна (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лагуна (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лагуна (Бехукал де Окампо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лагуна (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лагуна (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лагуна (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лагуна (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лагуна (Хитотол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лагуна (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лагуна (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лагуна (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лагуна (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лагуна (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лагуна (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лагуна (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лагуна (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лагуна (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лагуна (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лагуна (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лагуна (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лагуна (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лагуна (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лагуна (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лагуна, Парахе де ла Лагуна Сека (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лагуна (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лагуна (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лагуна (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лагуна (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лагуна (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лагуна (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Лагуна, Ла Хоја (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Лагуна (Окампо, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Лагуна (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Лагуна (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Лагуна, Ел Катрин (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Лагуна (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Лагуна (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лагуна (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лагуна (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лагуна (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лагуна (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лагуна (Окампо, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лагуна (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лагуна (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лагуна (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лагуна (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лагуна (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Лагуна (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Лагуна (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Лагуна, Ла Саиба (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Лагуна (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Лагуна, Лос Коетерос (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Лагуна (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Лагуна, Комунитлалит (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Лагуна (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Лагуна (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Лагуна (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Лагуна (Тепекоакуилко де Трухано), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Лагуна (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Лагуна (Едуардо Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Лагуна (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Лагуна (Хосе Хоакин де Ерера), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Лагуна (Агва Бланка де Итурбиде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лагуна (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лагуна (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лагуна (Николас Флорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лагуна (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лагуна (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лагуна (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лагуна, Ла Лагуна дел Пино (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лагуна (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лагуна, Ла Лагуна де лос Мајорга (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лагуна (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лагуна (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лагуна (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лагуна (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лагуна (Сан Хулијан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лагуна (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лагуна (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лагуна (Толиман), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лагуна (Туспан, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лагуна (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лагуна (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лагуна (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лагуна (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лагуна (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Лагуна (Коатепек Аринас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Лагуна (Кваутитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Лагуна (Санто Томас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Лагуна (Темаскалтепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Лагуна (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Лагуна (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Лагуна (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Лагуна (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лагуна, Лагунитас (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лагуна (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лагуна (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лагуна (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лагуна (Габријел Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лагуна (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лагуна (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лагуна, Лос Караколес (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лагуна, Лагуна ла Магдалена (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лагуна, Колонија Санта Клара (Танхуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лагуна (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лагуна (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лагуна (Јаутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Лагуна (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Лагуна (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Лагуна (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Лагуна (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Лагуна (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Лагуна (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лагуна (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лагуна (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лагуна (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лагуна (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лагуна, Ла Лагуна Сека (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лагуна (Игерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лагуна (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лагуна, Лома дел Какалоте (Чикивитлан де Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лагуна (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лагуна, Ел Робле (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лагуна (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лагуна (Рохас де Кваутемок), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лагуна (Сан Дионисио Окотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лагуна (Сан Габријел Мистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лагуна (Сан Мигел Аматитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лагуна, Ла Отра Лагуна (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лагуна (Сан Педро Искатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лагуна (Сан Педро Мистепек -дто. 22 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лагуна (Сан Педро и Сан Пабло Ајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лагуна (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лагуна (Санта Марија Камотлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лагуна (Сантијаго Вауклиља), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лагуна (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лагуна (Санто Доминго Теохомулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лагуна (Санто Доминго Јанхуитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лагуна (Силакајоапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лагуна (Авазотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Лагуна (Амозок), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Лагуна (Сан Грегорио Азомпа), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Лагуна (Текамачалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Лагуна (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Лагуна (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Лагуна (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лагуна (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лагуна (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лагуна (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лагуна (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лагуна, Оскар Раул Кано (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лагуна (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Лагуна (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Лагуна (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Лагуна (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Лагуна (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Лагуна (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Лагуна, Рестауранте (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Лагуна (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Лагуна (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Лагуна (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Лагуна, Сеис де Марзо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Лагуна (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Лагуна (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Лагуна (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Лагуна (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Лагуна (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Лагуна (Тринчерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Лагуна (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Лагуна (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Лагуна, Гвадалупе Викторија (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Лагуна, Рајмундо Чапа (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Лагуна (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Лагуна (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Лагуна (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Лагуна (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Лагуна (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Лагуна (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Лагуна (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Лагуна (Уејотлипан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Лагуна (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Лагуна (Халтокан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Лагуна, Трес Ерманос (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуна (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуна (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуна (Тлалтетела), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуна (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуна (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуна (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуна (Чиконкијако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуна (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуна (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуна (Искатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуна (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуна (Сико), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуна (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуна (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуна (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуна, Каса Ревуелта (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуна (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуна (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуна (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуна, Ла Лагунита (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуна (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуна (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуна (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуна (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуна, Ел Агвакате (Тлалнелхуајокан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуна (Туспан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуна, Ла Лагуна дел Кармен (Јанга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуна (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуна, Побладо Сеис Алманза (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуна, Сентро Комерсијал (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуна (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуна (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагуна (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Лагуна (Апозол), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лагуна (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лагуна (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лагуна, Ла Лагуна Валенсијана (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лагуна (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лагуна (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лагуна (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику